Obciągarka do blach – maszyna do plastycznego kształtowania blach 
 Obciągarka zakładek – maszyna obuwnicza
 Obciągarka pięt – maszyna obuwnicza